OnePoint Project — это программное обеспечение для управления проектами.

Работает как Java-апплет на базе данных MySQL, использует метод
расчета объема освоенных ресурсов для отслеживания выполнения задач.

Программа существует в нескольких вариантах лицензий - open-source под лицензией GPL (последняя версия 10.0, июнь 2010 г.), поддерживаемая сообществом, так и коммерческая (последняя версия имеет номер 10.2).

Основные функции 
 Работа в сети Интернет либо локальной сети
 Построение и редактирование диаграммы Ганта
 Развитые средства управления правами доступа
 Оценка загрузки ресурсов (отображение прогноза загрузки)
 Сохранение и сравнение версий планов-графиков
 Табельный учёт для фиксации затрат трудоёмкости
 Поддержка национальных календарей
 Полная поддержка кодировки UTF-8

Сфера применения 
Разработчик рекомендует систему для малых и средних организаций, ведущих распределённую работу над проектами, но не имеющих бюджета для освоения промышленных систем управления проектами, например, Primavera или Microsoft Project. Для развёртывания и эксплуатации системы нужны только свободные компоненты — MySQL, для web-варианта — дополнительно Apache.

Доступность исходного кода системы делает её применимой для развития и модернизации под собственные задачи.

Примечания

Ссылки 
 
 http://sourceforge.net/projects/opproject на сайте SourceForge.net
 http://onepointproject.narod.ru Сайт русского варианта программы

Программное обеспечение для управления проектами
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Незавершённые статьи о программном обеспечении